Лейбуша — название рек:

Россия 
 Лейбуша (приток Волошки) — река.
 Лейбуша (приток Онеги) — река.